Vento — fenômeno meteorológico
 Ventos (mitologia) — mito grego
 Volkswagen Vento — nome comercial, em alguns países, do Volkswagen Jetta

Desambiguação